Haploskupina L2 může znamenat:

 Haploskupina L2 (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
 Haploskupina L2 (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA